A moldovai ábécé a helyi román nyelv (moldáv nyelv) cirill ábécével írt változata. 1941 és 1989 között a Moldovai SzSzR hivatalos írása volt, napjainkban már csak Transznisztria területén használatos, de ott kötelező jelleggel. Valójában a ma is használt orosz ábécé a román nyelv írására adaptált változatáról van szó.

A következő táblázat tartalmazza a cirill ábécét, valamint összehasonlításként a ma használatos latin betűket is.

Figyelem! Ez az ábécé nem azonos a Romániában 1860-ig használt régi román cirill ábécével!

További információk
Omniglot.com
Transliteration of Non-Roman Scripts

Cirill eredetű ábécék
Moldova